Ниджа́т Азад оглы Аба́сов (, род. 14 мая 1995, Баку) — азербайджанский шахматист, гроссмейстер (2011).

Чемпион Азербайджана 2017 года.

Впервые одержал победу на турнире в Тбилиси в 2007 году. В 2009 году выполнил норму международного мастера, в 2011 г. получил звание гроссмейстера.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Азербайджана